Льоре́да () — испаноязычная фамилия.

Известные носители:
  (род. 1991) — пуэрто-риканско-мексиканская волейболистка.
 Льореда Кайседо, Родриго (1942—2000) — колумбийский государственный деятель, министр иностранных дел Колумбии (1982—1984).
  (род. 1965) — колумбийский юрист, политик и дипломат; сын предыдущего.